Mala Vrbica je lahko:
 Mala Vrbica, Kladovo (Srbija)
 Mala Vrbica, Mladenovac (Srbija)
 Mala Vrbica, Stragari (Srbija)